Филаме́нт ( «нить; волокно»):

 филамент во внегалактической астрономии — тип структур, состоящих из галактик и их скоплений
 филамент (газовый) в астрономии — плотная, узкая нить космического вещества, состоящая из пыли и газов; природа образования неясна: по одной из гипотез нить может быть образована под воздействием мощного магнитного поля сверхмассивной чёрной дыры
 филамент в биологии — внутриклеточное нитевидное образование
 филамент в светодиодных лампах — светоизлучающий нитевидный элемент, состоящий из множества последовательно соединенных кристаллов светодиодов
 филамент в трёхмерной печати — расходный материал, используемый для печати на 3D-принтере; представляет собой пластмассовую нить сечением 1,75 или 3 мм
 филамент спиральной волны в нелинейной динамике — линия, образованная кончиками плоских спиральных волн в 3-мерной среде; область сингулярности 3-мерной спиральной волны.
 филамент в нелинейной оптике — распространение пучка света в среде без дифракции, в результате эффекта Керра изменение показателя преломления в среде приводит к самофокусировке луча.

Примечания